Corallina (lateinisch; „Meermoos“) stand oder steht für:

 Korallenmoos
 Seetang
 die Gattung Corallina und andere Rotalgen